Малинник:
 Малинник (лат. Rubus — Рубус), малина — род растений семейства Розовые (Rosaceae). 
 Мали́нник — за́росли, кусты, место где растёт и плантация малины.

Топоним

Белоруссия 
 Малинник — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малинник — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Малинник — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Малинник — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Малинник — лесной массив рядом с городом Скалат.

См. также 
 Малинники